Das Citywest Irish Masters 2002 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2001/02. Das Einladungsturnier wurde vom 19. bis 24. März im Citywest Hotel in Dublin ausgetragen. Zum zweiten Mal war das Hotel im Vorort Saggart Veranstaltungsort und Citywest der Sponsor.

Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan verlor diesmal sein Auftaktmatch. Mit John Higgins und Peter Ebdon kamen zwei Spieler ins Finale, die das Turnier bereits einmal gewonnen hatten. Den zweiten Sieg nach 2000 errang Higgins, er setzte sich mit 10:3 durch. Für den Schotten, der die ersten drei Turniere der Saison gewonnen hatte, war es der vierte Saisonerfolg.

Zum 25. Mal war das Turnier seit 1978 als Einladungsturnier ausgetragen worden. Damit war es nach den Triple-Crown-Turnieren das traditionsreichste Profiturnier. In der folgenden Saison wurde das Irish Masters in ein Weltranglistenturnier umgewandelt.

Preisgeld 
Knapp 10.000 £ wurden diesmal mehr verteilt als im Vorjahr, alleine 3.500 £ bekam der Sieger mehr, bei den weiteren Platzierten waren es kleinere Beträge.

Finalrunde 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den ersten 11 der Weltrangliste sowie der Nummer 16 Fergal O’Brien, dem zweitbesten irischen Spieler, zusammen. Die Spieler ab Platz 5 spielten in Runde 1 gegeneinander. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt. Wie in den Vorjahren wurden die ersten drei Runden im Modus Best of 11 gespielt. Zum ersten Mal seit 1980 war das Finale aber nicht Best of 17, sondern Best of 19.

Finale 
Nach dem Malta Grand Prix 1995 war es erst das zweite Mal, dass John Higgins und Peter Ebdon in einem Finale aufeinandertrafen. Damals hatte Ebdon gewonnen. Auch im Vorjahr hatte er schon im Viertelfinale für das Aus des Schotten beim Irish Masters gesorgt. Trotzdem war Higgins der Favorit, er hatte Ebdon in der Weltrangliste überholt und 3 ihrer letzten 4 Begegnungen gewonnen. Auch in dieser Saison hatte er schon drei Turniere gewonnen, während Ebdon sein einziges Finale verloren hatte. Higgins ging auch mit 2:0 und 3:1 bis zur Pause in Führung. Mit einem Century erhöhte er auf 4:1. Dann folgten zwei Frames, in denen jeweils ein Spieler mit einem hohen Break in Führung ging, die aber jeweils der andere Spieler mit einem hohen Break stahl. Danach übernahm aber wieder Higgins die Kontrolle und erhöhte zum Sessionende von 5:2 auf 7:2. Das 8:2 im ersten Abendframe war danach schon die Vorentscheidung, Ebdon gelang zwar noch das 8:3, aber Higgins vollendete anschließend konsequent zum 10:3. Für den Schotten war es bereits Titel Nummer 22 auf der Profitour.

Century-Breaks 
14 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im Turnier erzielt, die Hälfte davon zusammen von den beiden Finalisten. Während Peter Ebdon mit 4 Century-Breaks die meisten erzielte, gelang John Higgins im Halbfinale das höchste Break des Turniers mit 140 Punkten. Dafür bekam der Turniersieger zu seiner Gewinnerprämie noch einmal zusätzlich 3.500 £ dazu.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2002
2002
Billardturnier in Dublin